, відомі носії:
 Козлов Володимир Андрійович ( 1948) — історик, краєзнавець, заслужений вчитель України.
 
 
 Козлов Володимир Ілліч (* 1941) — лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1993).
 Козлов Володимир Петрович — російський історик, член-кореспондент Російської академії наук